Куриле́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Куриленко, Александр Аксентьевич (1915—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Куриленко, Василий Елисеевич (1930—2011) — советский и украинский археолог, историк, художник, краевед, публицист.
 Куриленко, Виктор Викторович (род. 1991) — спортсмен, каратист.
 Куриленко, Виктор Павлович (1952—2020) — украинский религиозный деятель, теле- и радиопроповедник.
 Куриленко, Виктор Трифонович (1937—2018) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1981), в 1989—1991 гг. народный депутат СССР.
 Куриленко, Владимир Тимофеевич (1924—1942) — Герой Советского Союза.
 Куриленко, Ольга Константиновна (род. 1979) — французская актриса и модель украинского происхождения.
 Куриленко, Пётр Иванович (1862 — ?) — член I Государственной думы от Черниговской губернии.